Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою, але знялася в матчі другого кола проти Крістіни Барруа.

Араван Резаї виграла титул, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 7–6(2), 6–1.

Сіяні гравчині 

  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло, знялася через травму в нижній частині спини)
  Сібіль Баммер (1-ше коло)
  Пен Шуай (чвертьфінал)
  Хісела Дулко (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (1-ше коло)
  Олена Весніна (1-ше коло)
  Анна-Лена Гренефельд (1-ше коло)
  Наталі Деші (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2009